El Almendro steht für:
 El Almendro (Huelva), andalusische Gemeinde im Südwesten Spaniens
 El Almendro, Ortsteil der spanischen Gemeinde Cúllar, in der andalusischen Provinz Granada
 El Almendro (Nicaragua), Gemeinde im Departamento Río San Juan von Nicaragua

Siehe auch:
 Almendro